El nombre de Ermita del Ecce Homo es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a Ecce Homo.

Ermitas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Ermita del Ecce Homo, ermita en la localidad de Alcalá la Real, Jaén;
 Ermita del Ecce Homo, ermita en la localidad de Calasparra, Murcia;
 Ermita del Ecce Homo, ermita en la localidad de Frigiliana, Málaga;
 Ermita del Ecce Homo, ermita en la localidad de Noreña, Asturias;
 Ermita del Ecce Homo, ermita en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, Madrid;
 Ermita del Ecce Homo, ermita en la localidad de Valdeviejas, León;